Weidwiesengraben ist ein Gewässername:

 Weidwiesengraben (Eichgraben) – zwei Zuflüsse des Eichgrabens (zum Neckar) im Gemeindegebiet von Erdmannhausen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Weidwiesengraben (Eichgraben), linker Zufluss
 Hinterer Weidwiesengraben, linker Zufluss nahe den Lemberghöfen
 Weidwiesengraben (Lumda), linker Zufluss der Lumda bei Lumda, Stadt Grünberg, Landkreis Gießen, Hessen